Holguin kan syfta på:

Kuba
 Provincia de Holguín – en provins
 Holguín (kommun) – en kommun
 Holguín – en stad